Cripple Creek  ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cripple Creek (Colorado), Ort im Bundesstaat Colorado
 Cripple Creek (Delaware), Ort im Bundesstaat Delaware
 Cripple Creek (Virginia), Ort im Bundesstaat Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Cripple Creek Historic District, in Cripple Creek, Connecticut, ID-Nr. 66000939
 Cripple Creek Site, in Fairbanks, Alaska, ID-Nr. 80004616

Es ist auch der Originaltitel von:
 Zwei räumen auf, Film von Ray Nazarro aus dem Jahr 1952